Серге́й Рожко́в:
 Рожков, Сергей Васильев(ич) (?—1688) — русский иконописец.
 Рожков, Сергей Егорович (род. 1943) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Рожков, Сергей Леонидович (род. 1972) — российский биатлонист.